Корнєв Андрій Володимирович (1 листопада 1978) — український футболіст, захисник.
 Корнєв Андрій Миколайович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Корнєв Артем Ігорович (1991—2014) — старший матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Корнєв Володимир Вікторович (1982—2014) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Корнєв Володимир Маркович (1935—2018) — український скульптор, живописець.
 Корнєв Ілля Віталійович (1 листопада 1996) — український футболіст.
 Корнєв Костянтин Арсенович — член-кореспондент АН УРСР, доктор хімічних наук.
 Корнєв Сергій Володимирович — український спортсмен-гравець у американський футбол, майстер спорту.
 Корнєв Федір Минович (21 лютого 1912 — 31 березня 1993) — український кінооператор.

Герої Радянського Союзу 

 Корнєв Григорій Семенович
 Корнєв Іван Федорович
 Корнєв Олександр Олександрович
 Корнєв Олександр Степанович

 Віка Корнєва (Жигуліна) — молдавсько-румунська співачка, продюсерка та діджей.

Прізвища